Сборная Бангладеш на летние Олимпийские игры 2008 года была направлена Олимпийской ассоциацией Бангладеш. В заявке Бангладеш было представлено 5 спортсменов в трёх видах спорта, которые не смогли завоевать ни одной медали.

Состав олимпийской команды

Лёгкая атлетика

Плавание

Стрельба

Источники 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года